Les élections générales sud-africaines du  sont remportées pour la troisième fois consécutives, et largement, par le congrès national africain (ANC) et pour la deuxième fois par Thabo Mbeki en tant que chef du parti.

Ces élections sont également marquées par le crépuscule du Nouveau Parti national, désormais allié et supplétif de l'ANC et par la consolidation de l'alliance démocratique (constitué à partir de l'ancien parti démocratique et d'une fraction de l'ancien parti national), en tant que première force politique d'une opposition parlementaire très fragmentée.

Mode de scrutin 
Le mode de scrutin en vigueur depuis 1994 est le scrutin proportionnel plurinominal : Que ce soit au niveau national ou provincial, les électeurs votent pour un parti. Les sièges sont ensuite attribués aux différents partis proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues. Les candidats élus sont ceux figurant dans chacune des listes dans leur ordre d'apparition. Dans ce système, le parti est mandataire du siège et non l'élu. 

La procédure du floor crossing, instituée en 2001, permet cependant pendant une brève période à un membre du parlement de changer d'affiliation politique sans perdre son siège. Cette disposition a notamment profité en 2003 à l'ANC.

Institution parlementaire 
L'assemblée nationale comprend . Ses membres sont élus par les sud-africains âgés de plus de . 

Les élections à l'Assemblée nationale s'effectuent en même temps que celles dans les neuf parlements provinciaux (chaque province comprend un parlement unicaméral). Ce sont ces parlements provinciaux qui élisent ensuite proportionnellement les membres du conseil national des provinces. 

Le Conseil national des provinces (National Council of Provinces - NCOP), composé de , représente les provinces au niveau national. La délégation de chaque province se compose de dix membres, quelles que soient la démographie et la taille de la province. Les membres de chaque délégation ne sont pas élus mais nommés, après chaque élection législative, par les partis politiques représentés dans le parlement provincial, proportionnellement à leurs poids politique dans ladite assemblée.

Résultats nationaux

Résultats dans les assemblées provinciales 
Les neuf provinces d'Afrique du Sud comprennent un parlement unicaméral. Elles ont toutes pour la première fois été remportée par le congrès national africain. L'ANC remporte notamment pour la première fois la province du Cap-Occidental grâce à son alliance avec le Nouveau Parti national qui lui permet d'atteindre la majorité absolue des sièges.

Notes et références

Liens externes 
  The South African general elections: 2004, SAHO
  Résultats

Afrique du Sud
2004
2004 en Afrique du Sud
Politique en avril 2004